Noja kan syfta på följande:
 Paranoia

Geografi

Spanien 

 Noja (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Noja (kommunhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria,